Odhner är ett svenskt efternamn. Bland bärare av detta namn kan nämnas:

 Bengt Odhner (1918–1990), diplomat
 Britt Odhner (1910–1957), målare och grafiker
 Carl Odhner (1863–1919), präst och teolog
 Clas Odhner (1864–1917), borgmästare
 Clas-Erik Odhner (1921–1999), agronom och utreader
 Clas Theodor Odhner (1836–1904), historiker, riksarkivarie och läroboksförfattare
 Einar Odhner (1884–1972), folkhögskolerektor och författare
 Herman Odhner (1853–1932), folkhögskolerektor
 Nils Odhner (1884–1973), zoolog, professor
 Teodor Odhner (1879–1928), zoolog, professor
 Willgodt Odhner (1845–1905), ingenjör, uppfinnare av räknemaskin

Se även
 Original-Odhner – svensk tillverkare av räknemaskiner

svenska efternamn